

Монтвілл — місто, штат Коннектикут
 Монтвілл — місто, штат Мен
 Монтвілл — селище, штат Нью-Джерсі